Шукачі — люди, зайняті розшуками чого-небудь. Особи, які (переважно професійно) займаються відкриттями, розшуками родовищ копалин, рослин, нових шляхів і т. ін.

Література 
 1902: «Шукачі» — роман письменника , вперше надрукований у журналі «Світило» в 1940 році.
 1954 :  — один з найвідоміших романів Данила Граніна, написаний під час навчання в аспірантурі.
 1966—1971 :  — британський комікс, мальований Джоном М. Бернсом. Комікс появлявся з 1966 по 1971 рік на сторінках таблоїду «The Daily Sketch».
 1975 :  — історичний роман американського письменника 
 1998 :  — белетристичний твір історії культури .
 2008—2016 :  — серія дитячих романів, написана колективом авторів під псевдонімом Ерін Гантер.

Музика 
 «Шукачі» — австралійський гурт утворений у 1962 році в місті Мельбурн.
 «Шукачі» — британський рок-гурт утворений у 1960 році в місті Ліверпуль.

Фільми 

  —  — британський пригодницький фільм, створений синдикатом студії Universal-International з Голлівуду в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, режисером Кеном Аннакіном.
  — «Шукачі» — американський вестерн  року режисера Джона Форда, екранізація однойменного роману .
  — «Шукачі» — радянський повнометражний кольоровий художній фільм, виробнича драма, режисера Михайлом Шапіро за мотивами однойменного роману Данила Граніна.
  —  — американський, зроблений для телебачення, драматичний фільм за мотивами однойменного історичного роману, написаного , який вперше опублікований у 1975 році.
  —  — телевізійний мінісеріал з двох частин, випущений на ITV .
  — «Шукачі» — російський телесеріал, знятий за мотивами оповідань Юрія Сотника, який транслювався на телеканалі Культура.
  —  — іранський телесеріал письменника та режисера .

Див. також 
 Шукач

Примітки